Bigagli ist der Familienname folgender Personen:
 Alberta Bigagli (* 1928), italienische Psychologin und Dichterin
 Claudio Bigagli (* 1955), italienischer Schauspieler